Encore Show је други компилацијски албум јапанског рок бенда Скаднал. Изашао је 6. фебруара под издавачком кућом Epic Records Japan. Албум је компилација 17 б-страна из прошчих синглова. Песма "Happy Collector" је кориштена као тема за аниме "Kyō, Koi o Hajimemasu". Албум је доступан у регуларној ЦД верзији и ДВД верзији. На ДВД верзији се налазе музичка видеа за "Satisfaction" и "Playboy" као и видео њиховог бесплатног концерта у Осака Широтен парку.

Орикон Листе 

Албум је достигао 3. место на Орикон недељним листама са 28,817 проданих копија прве седмице. На листама је остао 7. седмица са укупно 37,533 копије продане

Списак Песама 

 

Компилације 2013.
Албуми групе Scandal